Rector Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 Rector Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway Line